Акаба — затока Червоного моря
 Акаба — бухта Червоного моря
 Акаба — місто в Йорданії
 Акаба — одна з дванадцяти провінцій Йорданії
 Акаба — аеропорт що обслуговує місто Акаба
 Битва при Акабі —битва 1917 року між арабськими силами та Османською імперією

Посилання